El término peto puede hacer referencia a: 

 Peto, villa mexicana perteneciente al Estado de Yucatán.
 Peto, uno de los 106 municipios del estado mexicano de Yucatán.

Indumentaria
 Peto, pieza de la armadura.
 Peto, pieza del equipo usado por los receptores en el juego de béisbol.

Biología
 Peto es el nombre común de una especie de peces de la familia Scombridae.
 Peto es un nombre común de una especie de peces de la familia Labridae.
Paradoja de Peto, es una paradoja biológica observada en los organismos animales de gran tamaño.

Personas
Peto Menahem, actor, comediante de stand up y guionista argentino con trayectoria en cine, teatro, radio y televisión.
 John F. Peto, pintor estadounidense.

Varios
 Peto de ánimas, monumentos asociados al culto a los muertos, frecuentes en Galicia, donde se encuentran en caminos y encrucijadas.
PETO, partido político juvenil alemán